Kistskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kistskär, Korpo, Åboland, 
 Kistskär, Nagu, Åboland, 
 Kistskär, Kimitoön, Åboland, 
 Kistskär, Hangö, Nyland, 
 Kistskär, Ingå, Nyland,

Se även
Kistskäret
Kisskär

Robotskapade Finlandförgreningar